Соматичні захворювання (від др.-греч. σῶμα — тіло)- захворювання тіла, на відміну від психічних захворювань. 

До цієї групи захворювань входять хвороби, що викликаються зовнішніми впливами або ж внутрішніми порушеннями роботи органів і систем, які не пов'язані з психічною діяльністю людини.

Соматичні захворювання основних систем органів людини:

1. Хвороби дихальної системи. 

2. Хвороби нервової системи. 

3. Хвороби органів травлення. 

4. Порушення обміну речовин. 

5. Хвороби системи кровообігу.

Захворювання та розлади